Stroobant ou Stroobants est un patronyme flamand, originaire de Belgique et du département du Nord en France. Ces variantes sont : Strobant, Strooband, Stroebant, Strooiban(d), Stroybant(s), Stroobandt ou Strobants.

Étymologie 
Selon Eric Stroobants ce nom signifie « rassembler, connecter, construire des ponts » en néerlandais.

Louis Stroobant, généalogiste de la famille Stroobant et Jean Germain proposent comme étymologie : stroo- « paille » et -bant « lien » (le suffixe -s signifie 'fils de') donnant stroobant «lien de paille ». Cette étymologie est tout à fait lisible par les locuteurs néerlandais contemporains.
Il ne s'agit pas d'un patronyme venant d'un lieu, d'un prénom, d'une condition ou d'un métier ; plus probablement l'origine est un sobriquet désignant un caractère physique ou spirituel, que le langage rural exprime à sa manière volontiers figurée. "Un homme solide, élancé et gracile comme un lien de paille." ou encore "Un homme qui, par son charisme, rassemble les faibles en une communauté forte" - (citation de Louis Stroobant librement traduite du flamand).

Selon Jean Germain, c’est un surnom donné au lieur de paille.

Selon L. Stroobant, cette signification de « lien de paille » serait une allusion à un antique rituel Gaulois qui consistait à matérialiser une alliance faite entre deux groupes ou familles par le nouage des deux fétus de paille qu'apportaient respectivement les candidats à l'alliance. 

Ailleurs, le même auteur met ce nom en relation avec le très riche folklore de la paille en pays Brabançon - province Belge où il a trouvé les plus anciennes preuves de présence du patronyme Stroobant : folklore qui, tout comme dans d'autres folklores Européens, stigmatise volontiers les gens de mœurs légères. Ainsi, en français moderne, parle-t-on encore de 'paillardise' et de 'feu de paille'. Ainsi, dans les campagnes des Flandres, proposait-on à la fille à la cuisse légère qui se mariait, un anneau de paille (en flamand moderne : 'stroband' ou 'strooien band') en guise alliance.

Blason 

On trouve les armoiries de la famille Stroobant dans le manuscrit II 6598, page 131 de la Bibliothèque Royale à Bruxelles.

Elles se blasonnent : d'or, à la fleur de lis d'azur, au chef d'hermine à trois pals de gueules (qui est Berthout). Casque timbré, cimier le lis de l'écu.

La devise héraldique du poète du  Jacques Stroobant (1636 - 1678), était : 'BANT VERMANT STROOBANT'. 

Cette devise rappelle une étymologie indiquée ci-dessus. Louis Stroobant interprète le terme 'vermant' comme venant du verbe  'vermannen'. Ce mot du flamand médiéval, dont l'étymon est 'man' (= homme), peut être traduit par 'viriliser', 'enrichir de vertus mâles', 'encourager', mais aussi 'peupler'.

Selon Lucas Stroobant, le terme 'vermant' pourrait être interprété par "agir ensemble" faisant le lien avec L.Stroobant sur les alliances gauloises. 'BANT VERMANT STROOBANT' pourrait donc être traduit par "agir ensemble par le lien de l'alliance".

Généalogie 

Louis Stroobant publie en 1943 l'édition définitive de la généalogie Stroobant, qu'il élabora - sous la forme d'un modeste opuscule relié d'une cinquantaine de pages - en collaboration avec le grand historien-généalogiste Flamand Jan Lindemans (1888-1963). Il est rédigé en flamand : malgré certains termes désuets, l'ouvrage est lisible pour les locuteurs contemporains. Même si Louis Stroobant avait l'habitude de publier ses ouvrages en flamand et en français, il n'y a pas de version française connue.

Cela commence au treizième siècle par un certain Aert Strobant : le plus anciennement attesté, en 1260, parmi les 28 goede lieden ('bonshommes') habitant Auwegem près de Mechelen (Malines), et à qui un certain Wouter Bertoud cède en affermage le bien nommé ‘Vrijbroeck'.

Cet ouvrage précieux est rarissime : édité à petit tirage et sur du papier de mauvaise qualité (occupation Allemande oblige), les quelques exemplaires survivants tombent en miettes.

Stroobant 
 Jacques Stroobant (1636-1678), poète bruxellois de langue néerlandaise
  (1814-1873), chromo-lithographe belge
François Stroobant ou Franz Stroobant (1819-1916), peintre et dessinateur belge
 Louis Stroobant (1862-1950), archéologue, folkloriste et généalogiste belge
 Paul Stroobant (1868-1936), astronome belge, fils du peintre François Stroobant.
Yann-Louis Stroobant (1917-1988), poète et journaliste belge
Godelieve Masuy-Stroobant (1946-2017), démographe belge
 Dominique Stroobant (1947-), sculpteur, photographe au sténopé et essayiste belge
Emmanuel Stroobant, chef de cuisine belge

Stroobants 
 Général Major Norbert Stroobants (1851-1935) 
 Lieutenant Général Jules Stroobants (1872-1966) 
 Pierre Stroobants (1924-1980), sénateur belge
 Marcelle Stroobants (1950-), sociologue belge
 Josée Stroobants, photographe attitrée et amie de Georges Brassens
 Jean-Pierre Stroobants, journaliste belge

Toponymie 

 Rue François Stroobant, située dans la commune d'Ixelles dans la région de Bruxelles-capitale .
 Avenue Paul Stroobant, située dans la commune d'Uccle dans la région de Bruxelles-capitale.
 Rue Stroobants dans la commune d'Evere dans la région de Bruxelles-capitale.

Émigrations 

Les Stroobant (et variantes) ont essaimé. Cela s'est fait dans un premier temps - et cela depuis au moins cinq siècles - vers les pays voisins : Pays-Bas, France, Royaume-Uni. Une émigration plus récente, amorcée au dix-neuvième siècle, s'est faite vers le Nouveau-Monde : ainsi, il semblerait qu'il y ait aux États-Unis, grosso modo, autant de Stroobant qu'en Europe.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Anciennes familles de Belgique
 Liste des membres du magistrat de Bruxelles

Patronyme flamand
Ancienne famille belge
Famille originaire du duché de Brabant